Гезель может означать несколько вещей:

 Гёзель, река в Германии
 Гезелль, Сильвио, немецкий экономист
 Гезель (от нем. Geselle — «подмастерье, товарищ») — в России первой четверти XVIII в. — ученик, помощник архитектора или живописца.
 Гезель — в России в XVI—XIX вв. — помощник врача или аптекаря.